Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2008 odbywały się w dniach 21–27 września, w austriackim Kitzbühel.

Tytułu mistrzowskiego bronili Walijczycy, którzy zostali sklasyfikowani ostatecznie na 18. pozycji.

Mistrzami Europy zostali Niemcy pokonując w finale 5:3 Czechów. Brązowy medal zdobyli Szwedzi.

Eliminacje w Polsce 

Eliminacjami w Polsce tak jak w większości krajów są mistrzostwa kraju. Rozgrywano je w dniach 25-27 kwietnia w Toruniu. Tytuł Mistrza Polski zdobyła drużyna Media CC Media Mix Warszawa.

Grupy 
W mistrzostwach brały udział 23 drużyny. Po raz pierwszy na mistrzostwach pojawiła się reprezentacja Serbii, z występów zrezygnowała Litwa i Chorwacja. Drużyny podzielono na 3 grupy:

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
27 września 2008, 14:00

Mały finał 
27 września 2008, 14:00

Półfinały 
27 września 2008, 9:00

Runda kwalifikacyjna 
26 września 2008, 14:00

26 września 2008, 9:00

Tie-breaker

Klasyfikacja grupowa

Runda każdy z każdym

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw
 Mistrzostwa na stronie Media CC

Relacje meczów
 Mecz finałowy Niemcy-Czechy
 Mecz Polska-Szwecja
 Mecz Polska-Włochy
 Mecz Polska-Niemcy
 Mecz Polska-Finlandia
 Mecz Polska-Austria
 Mecz Polska-Norwegia
 Mecz Polska-Irlandia

Przypisy 

2008
Zawody sportowe w Austrii
2008 w curlingu
2008 w Austrii
Curling w Austrii
Powiat Kitzbühel